

Patronyme 

 Carlos Finlay (1833-1915), médecin cubain qui a donné son nom à l'Institut Finlay ;
 Dave Finlay (né en 1958), catcheur nord-irlandais ;
 Donald Finlay (1909-1970), athlète britannique ;
 Frank Finlay (1926-2016), acteur de théâtre et de cinéma britannique ;
 Harold John Finlay (1901 -1951), paléontologue et conchyliologiste néo-zélandais ;
 Ilora Finlay, baronne Finlay de Llandaff (1949-), médecin gallois, professeur de médecine palliative et membre de la Chambre des lords ;
 James Finlay (1852-1930), joueur écossais de rugby ;
 Marjorie Finlay (1928-2003), chanteuse américaine d'opéra et personnalité de la télévision ;
 Muriel Finlay (1910-1975), actrice américaine ;
 Virgil Finlay (1914-1971), illustrateur américain.

Toponymes 

 Finlay, rivière de la Colombie-Britannique, au Canada.